Kornmann steht für:

  Kornmann (Korndämon), Feldgeist und Kinderschreck

Kornmann ist der Familienname folgender Personen:
 Egon Kornmann (1887–1982), Schweizer Kunstsammler, Kunsttheoretiker und Autor
 Grimo Kornmann (??–831), deutscher Prämonstratenser, Chronist und letzter Prior des Stifts Ursberg
 Heinrich Kornmann (1570–1627), deutscher Jurist, kurmainzischer Rat und Chronist
 Johann Kornmann (1587–1656), deutscher Jurist, Historiker und Hochschullehrer 
 Johann Hartmann Kornmann (1624–1673), deutscher Rechtswissenschaftler
 Johannes Kornmann (1587–1656), deutscher Rechtswissenschaftler
 Kurt Kornmann (* 1938), deutscher Maler und Bildhauer
 Peter Kornmann (1907–1993), deutscher Meeresbotaniker
 Rupert Kornmann OSB (1757–1817), Mathematiker, Philosoph, Theologe und letzter Abt des Benediktinerklosters Prüfening bei Regensburg

Siehe auch:
 Kornman (Begriffsklärung)
 Kormann (Begriffsklärung)